Red Rock Canyon, een canyon in Nevada
 Red Rock Canyon National Conservation Area, een natuurgebied dat die canyon omvat
 Red Rock Canyon State Park (Californië), een natuurgebied in Californië
 Red Rock Canyon State Park (Oklahoma), een natuurgebied in Oklahoma
 Red Rock Canyon Open Space, een natuurgebied in Colorado